Thomazeau désigne :

Toponyme
 Thomazeau est une commune d'Haïti.

Patronyme
 
 Guy Thomazeau (1937-) est un archevêque.
 Jean Thomazeau (1949-) est un coureur cycliste. 
Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme